En defensa del capitalismo global (ISBN 1-930865-47-3) (en el original sueco: Till världskapitalismens försvar) es un ensayo del escritor sueco Johan Norberg publicado en 2001 que defiende el capitalismo global frente a sus críticos, que argumentan que aumenta las diferencias entre ricos y pobres.

Bibliografía 
 Norberg, Johan. En defensa del capitalismo global, Unión Editorial, Madrid, ISBN. Traducción a cargo de Joaquín Moya del original en sueco Till varldskapitalismens forsvar, Timbro, Suecia, 2001, ISBN 978-84-7209-469-7. Disponible digitalmente en inglés: JohanNorberg.net - In Defence of Global Capitalism .

Véase también 
 En defensa de la globalización. Documental de Norberg basado en el argumento del libro.

Cato Institute
Libros de economía
Literatura liberal
Neoliberalismo
Capitalismo global
Libros sobre el capitalismo